Guerra de Sertori, conflicte entre una coalició de romans i ibers contra els representants del règim del dictador Luci Corneli Sul·la (80 aC -72 aC)
 Gens Sertòria (diversos personatges)
 Quint Sertori, lloctinent de Gai Mari i un dels caps del partit popular a Roma i governador d'Hispània fins a la seva mort
 Sertori Macró, prefecte pretorià sota els emperadors Tiberi i Calígula